Kernfusie, het samensmelten van de kernen van verschillende atomen, waarbij een zwaardere atoomkern met een hoger atoomnummer wordt gevormd
 Koude kernfusie, kernfusie die zou optreden bij een relatief lage temperatuur
 Karyogamie, ook wel kernfusie of kernversmelting, de samensmelting van de mannelijke en de vrouwelijke celkern tijdens de bevruchting.